
РИА — многозначная аббревиатура или имя собственное.

Аббревиатура наименования формирования и названия организации 
РИА
 Русская императорская армия
 Российское инвестиционное агентство
 Российская инженерная академия

В названии организации 
РИА
 Российское информационное агентство:
 РИА «Новости»
 РИА «РосБизнесКонсалтинг»
 РИА «Ореанда»
 РИА «Стандарты и качество»
 Региональное информационное агентство:
 РИА «Днестр»
 РИА «Новый регион»
 Репортажи, интервью, аналитика: 
 РИА Новости Украина — украинское информационное агентство
 Рязанское информационное агентство:
 РИА «7 новостей»

Имя или фамилия 
 Баран-Фальк, Риа — Риа Баран, в замужестве Фальк, западногерманская фигуристка
 Риа, Джейки — Джек (Джейки) Риа (Jack (Jackie) Rea) (род. 6 апреля 1921) — бывший североирландский профессиональный игрок в снукер.

Прочее 
РИА
  (RIA) ()
 радиоиммунный анализ
 рекламно-издательское агентство
 рекламно-информационное агентство

Примечания

См. также 
 Риа
 RIA